Aare est un patronyme estonien pouvant désigner :
  (né en 1948), journaliste et homme politique estonien ;
  (1944-1999), journaliste estonien ;
 Tõnu Aare (1953-2021), chanteur et guitariste estonien du groupe Apelsin.

Aare peut aussi désigner :
 Aare, le nom allemand de la rivière Aar en Suisse.

Homonymie de patronyme
Patronyme estonien